Комана () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Комана () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Комана.
 Комана () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Комана () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Комана.